The Rock peut désigner :

 Dwayne Douglas Johnson (1972-), alias The Rock, un catcheur et acteur américain ;
 The Rock, série télévisée américaine de 1990 ;
 The Rock, un film américain de Michael Bay de 1996 ;
 The Rock, une chanson du groupe The Who ;
 de 1974 à 1980, le Chicago, Rock Island and Pacific Railroad choisit pour nom commercial The Rock.

Voir aussi 
 

Nom de ring